Swinburne ist der Familienname folgender Personen: 

 Algernon Charles Swinburne (1837–1909), britischer Dichter
 Carl Junge-Swinburne (1878–1950), deutscher Schauspieler
 George Swinburne (1861–1928), australischer Ingenieur, Politiker und Universitätsgründer
 Henry Swinburne (1743–1803), britischer Reiseschriftsteller

 Kay Swinburne (* 1967), britische Politikerin
 Nora Swinburne (1902–2000), britische Schauspielerin
 Richard Swinburne (* 1934), britischer Religionsphilosoph

Swinburne bezeichnet

 Swinburne Island, künstliche Insel im Hudson River
 Swinburne-Schelfeis, Schelfeis vor der Saunders-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Swinburne University of Technology in Melbourne, Australien